Села:
 Домашів — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Домашів — Львівська область, Червоноградський район